Die Liste der Städte in Dänemark bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte und aller Gemeinden des Staates Dänemark (Stand 1. Januar 2007). Sie enthält auch eine Übersicht der Orte mit Stadtrecht und eine vollständige Auflistung aller früheren Gemeinden des Landes in alphabetischer Reihenfolge (Stand 31. Dezember 2006).

Am 1. Januar 2007 wurden viele Kommunen (kommuner) zu größeren Einheiten zusammengefasst. Dabei erfolgte insbesondere eine Verringerung der Zahl der Kommunen von 270 auf 98. Die 16 Ämter (amter) wurden zu fünf Regionen (regioner) zusammengelegt.

Ab 1. Januar 2007 (Stand )

Städte nach Einwohnerzahl 
Die 50 größten Städte Dänemarks nach Einwohnerzahl, Stand :

A Teil von Hovedstadsområdet

Kommunen nach Einwohnerzahl 

In der Region Hovedstaden mit der Hauptstadt Kopenhagen leben 1.855.084 Einwohner; das sind 725 Einwohner pro km² (1.815.514 ohne Bornholm; Stand 1. Januar 2021). Damit konzentrieren sich dreißig Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind alle seit der Kommunalreform 2007 bestehenden Kommunen, die Ergebnisse der offiziellen Schätzungen des Amtes für Statistik in Dänemark von 1980, 1990, 2000, 2006 und 2018 (jeweils 1. Januar) sowie die Region, zu der die Kommune gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Kommune in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(S = Schätzung)

Quelle: Amt für Statistik Dänemark

Städtische Siedlungen nach Einwohnerzahl 
Die folgende Tabelle enthält die städtischen Siedlungen mit mehr als 20.000 Einwohnern und die Ergebnisse der offiziellen Schätzung des Amtes für Statistik in Dänemark von 1990, 2000 und 2005 (jeweils 1. Januar). Aufgeführt ist auch die Region, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung – das geographische Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

(S = Schätzung)

Quelle: Amt für Statistik Dänemark

Bis 31. Dezember 2006 
Dänemark war bis 31. Dezember 2006 in 13 Amtsbezirke (amter) und 270 Kommunen (kommuner) unterteilt.

Orte mit Stadtrecht 
Dieses ist eine Liste mit Orten, die in Dänemark das Stadtrecht besitzen. Da 1970 eine Kommunalreform durchgeführt wurde und die Anzahl der Gemeinden beträchtlich verringert wurde, gibt die Einwohnerzahl von 1950 häufig die Größe ohne eingemeindete Ortschaften wieder. Die Einwohnerzahlen von 1970 beziehen sich auf das gesamte Gemeindegebiet, einschließlich der das Stadtgebiet umgebenden ländlichen Region.

1 Nicht näher lokalisierte Stadt auf Seeland.
2 Besitzt nur verminderte Stadtrechte (Flecken (dän.: flække), siehe auch: Minderstadt).
3 Stadtrecht bis 1809.

Gemeinden in alphabetischer Sortierung 
Die Tabelle enthält alle ehemaligen 270 Gemeinden Dänemarks (Stand 31. Dezember 2006).

Siehe auch 

 Liste der Städte und Orte auf den Färöern
 Liste der Siedlungen in Grönland
 Verwaltungsgliederung Dänemarks
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Kommune (Dänemark)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Statistics Denmark
 City Population - Einwohnerzahlen der Städte Dänemarks

Danemark
Danemark
Verwaltungsgliederung Dänemarks